Проворов — фамилия русского происхождения. Известные носители:
 
 Проворов, Иван Владимирович (род. 1997) — российский хоккеист.
 Проворов, Михаил Васильевич (1917—1965) — советский учёный-лесовод.
 Проворов, Николай Васильевич (1908—1994) — советский учёный, полярник, охотовед и зоолог.
 Проворов, Пётр Николаевич (1900—1962) — советский энергетик и гидротехник.
 Проворов, Фёдор Фёдорович (1905—1975) — советский кинооператор.